Кракау — немецкая фамилия.

Известные носители 
 
 Кракау, Василий Александрович (1859—1936) — русский педагог.

 Также
 немецкое название Кракова ()